Павел Голицын:
 Голицын, Павел Агафонович (1922—2014) — советский военный разведчик, генерал-майор.
 Голицын, Павел Алексеевич (1782—1848) — полковник, камергер и гофмейстер.
 Голицын, Павел Павлович (1856—1914) — егермейстер двора, новгородский уездный и губернский предводитель дворянства.